Старатель — человек, занимающийся индивидуальной или артельной разработкой и добычей полезных ископаемых

Топонимы 
 Старатель — посёлок в Лысковском районе Нижегородской области;
 Старатель — микрорайон (посёлок) в Ленинском районе Нижнего Тагила.
 Старатель — железнодорожная станция в Нижнем Тагиле.

Другие значения 
 «Старатель» — марка вездехода;